Stormbringer (oggetto immaginario)
 Stormbringer (gioco)
 Stormbringer (album) – album dei Deep Purple
Stormbringer/Love Don't Mean a Thing – singolo dei Deep Purple